Jadwiga (voornaam), Poolse meisjesnaam
 Jadwiga (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam